Han Wendi (202 av. J.-C. – 157 av. J.-C.), empereur chinois
 Sui Wendi (541-604), premier empereur et fondateur de la Dynastie Sui